Kevin MacLeod ou McLeod peut faire référence à :

  (1980-), footballeur anglais ;
  (1949-), footballeur australien ;
  (1984-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Kevin MacLeod (1972-), musicien américain ;
  (1951-), personnalité canadienne ;
 Kevin Macleod, membre des groupes  et Funbox.

Voir aussi 
  (1959-), personnalité britannique